— обозначение моста, один или оба конца которого разрушены или не завершены. Реже встречается ситуация, когда с обоими концами моста всё в порядке, но в связи с тем, что им перестали пользоваться, забросили, он также «ведёт в никуда». Также термин может означать:

  — новозеландский фильм 1986 года.
 «Мост в никуда» — американский фильм 2009 года.
 «Мост в никуда» — повесть (1993) .
  — песня (2006) .

См. также 
 Шоссе в никуда
 Дорога в никуда
 Дорога никуда

Примечания